ACEC (bedrijf), een voormalig Belgisch bedrijf
 ACEC (cultureel centrum), het Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur